Мистер Олимпия 2018 (англ. 2018 Mr. Olympia) — самое значимое международное соревнование по бодибилдингу, проходящее под эгидой Международной федерации бодибилдинга (англ. International Federation of Bodybuilding, IFBB) с 13 по 16 сентября 2018 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США на Orleans Arena. Это был 54-й по счету конкурс «Мистер Олимпия».

Самые престижные соревнования в мире бодибилдинга Mr. Olympia 2018 (мистер Олимпия 2018) завершились в этом году сенсацией.

Победителем 2018 года стал американский культурист Шон Роден, это его первая победа, несмотря на его многократное участие в турнире, ему удалось преодолеть семикратного обладателя титула Фила Хита.

Роден стал самым возрастным культуристом, завоевавшим титул "Мистер Олимпия", в возрасте 43 лет и 5 месяцев.

Результаты 
Абсолютная категория:

Категория -212 lb (до 96 кг):

Категория "Классик Физик (Classic Physique)":

Категория "Менс Физик (Men’s Physique)":

Категория "Бикини":

Категория "Фитнес":

Категория "Вуменс Физик (Women’s Physique)":

Категория "Фигура":

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Mr. Olympia 2018

Турниры Мистер Олимпия
Сентябрь 2018 года
2018 год в Неваде
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Спорт в США в 2018 году